Украи́нцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Украинцев, Вадим Владимирович (1966) — советский кикбоксер, многократный чемпион Европы, президент Федерации кикбоксинга Московской области
 Украинцев, Емельян Игнатьевич (1641—1708) — российский государственный деятель.
 Украинцев, Фёдор Ильич (1917—1986) — советский инженер.

Топоним 
 Украинцев — посёлок, Уваровский район, Тамбовская область, Россия